Sedze peut être :
 Sedze, une ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Sedze. un secteur du territoire d'Idiofa dans le Kwilu au Congo-Kinshasa.